Organizator (oprogramowanie)
 Organizator (stopień instruktorski)